Héraklion (grec : ) est la capitale de l'île de Crète, en Grèce. Elle est nommée d'après le héros Héraclès. Ce nom peut aussi désigner :

Toponymie
 Héraklion, capitale de la Crète ;
 le district régional d'Héraklion, une subdivision de la Crète ;
 le dème d'Héraklion, un dème de la Crète ;
 Héraklion (Attique), une banlieue d'Athènes
 Héracléion, ancienne cité d'Égypte
 , ancienne cité de Piérie, en Macédoine grecque

Navires
  (1925-1993), caboteur grec de fabrication allemande
  (1949-1966), ferry britannique puis grec ayant coulé entre La Canée et Le Pirée, faisant 200 victimes

Voir aussi 
 Heracleum, genre botanique
 , (grec : ) nom de plusieurs villes
 Héraclès